Mannai steht für:

 Mannai ein Königreich am südöstlichen Ende des Urmiasees, siehe Mannäer

Mannai ist der Familienname folgender Personen:

 Mohamed Ahmed al-Mannai (* 1992), katarischer Zehnkämpfer
 Rashid al-Mannai (* 1988), katarischer Hochspringer